La formula molecolare C6H6Cl6 può indicare:
 Α-esaclorocicloesano
 Β-esaclorocicloesano

Formule molecolari